Пърт може да се отнася за:

 град Пърт в Шотландия, първоизточник на имената на останалите градове с това име
 Пърт (Западна Австралия) - столицата на австралийския щат Западна Австралия

Вижте също 
 Пърт Амбой –  град в Ню Джърси, САЩ